Bella Fromm (1890-1972), journaliste allemande.
 Eric Fromm (1958-), ancien joueur américain de tennis.
 Erich Fromm (Francfort 1900 - Locarno 1980), psychanalyste humaniste nord-américain (États-Unis) d'origine allemande.
 Frieda Fromm-Reichmann (Karlsruhe 1889 - Rockville, Maryland 1957), médecin et psychanalyste allemande.
 Friedrich Fromm (1888-1945), général allemand
 Ilse Fromm-Michaels (1888-1986), pianiste et compositrice allemande
 Julius Fromm (1883-1945), inventeur polonais

Patronyme alsacien
Patronyme juif